Bakharz o Guwakharz fou una comarca del Khurasan entre Herat i Nishapur, al sud de Djam a la vora del riu Herat, considerada especialment fèrtil. La capital de la comarca era la vila de Malin o Malan, que era una ciutat de certa importància al , avui dia desapareguda (probablement substituïda per Shahr-i Naw). L'etimologia del seu nom era segons Yakut una derivació de la paraula Bad-har-rah, "vent pels quatre costats".

La comarca estava formada per 128 llogarets el més important dels quals era Djawdhakan.

Geografia històrica de l'Iran